То́лько вперёд:
 Только вперёд — российский художественный фильм 2008 года
 Ангелы Чарли: Только вперёд — художественный фильм Макджи